Okręg Valka  (łot. Valkas rajons) – okręg w północnej Łotwie istniejący do 2009.

Graniczył z okręgami: Alūksne, Cēsis, Gulbene, Valmiera oraz z Estonią.

Valka